Самуи́л Я́ковлевич Клеба́нов:
 Клебанов, Самуил Яковлевич (1910—1942) — советский военный лётчик.
 Клебанов, Сэм (Самуил Яковлевич; род. 1965) — российский и шведский деятель киноиндустрии, продюсер и телеведущий.